Clotilde puede referirse a:

Topónimos 
 La Clotilde, localidad y municipio de la provincia del Chaco (Argentina).
 Sainte-Clotilde, municipio de la provincia de Quebec (Canadá).

Música 
 Clotilde, ópera en dos actos estrenada en 1815.

Nombre de pila 
 Clotilde, nombre de pila femenino de origen germánico.
 Clotilde Bosch, pintora española del sigloXIX.
 Clotilde Cerdá, más conocida por su nombre artístico Esmeralda Cervantes (1861-1926), concertista española de arpa.
 Clotilde García Borrero (1887-1969), feminista colombiana.
 Clotilde González de Fernández (1880-1935), profesora de piano y escritora argentina.
 Clotilde Guillén de Rezzano (1880-1951), pedagoga argentina.
 Clotilde Kate Brewster (1874-1937), arquitecta francesa del sigloXIX.
 Clotilde Urioste de Argandoña (1857-1933), dama boliviana.

Personas de la nobleza 
 Clotilde (c.475-545), esposa de ClodoveoI, rey de los francos.
 Clotilde Courau (n.1969), actriz francesa, miembro de la Casa de Saboya.
 Clotilde Doda, reina franca del sigloVII.
 Clotilde de Francia (1759-1802), princesa francesa y reina de Cerdeña.
 Clotilde de Sajonia-Coburgo-Gotha (1846-1927), princesa de Sajonia-Coburgo y Gotha, y archiduquesa de Austria.
 María Clotilde de Saboya (1843-1911), princesa italiana perteneciente a la Casa de Saboya.

Personajes de ficción 
 Doña Clotilde, «La Bruja del 71», personaje de la serie de comedia El Chavo del 8.